Brusnik steht für:
 Brusnik (Zaječar), Dorf in der Opština Zaječar, Serbien
 Brusnik (Vushtrria), Dorf in der Gemeinde Vushtrria Kosovo
 Brusnik (Srbac), Ortsteil von Srbac, Bosnien und Herzegowina
 Brusnik (Negotino), Dorf in der Opština Negotino, Nordmazedonien
 Brusnik (Ivanjica), Dorf in der Opština Ivanjica, Serbien
 Brusnik (Bitola),  Dorf in der Opština Bitola, Nordmazedonien
 Brusnik (Pakrac), Stadtteil von Pakrac, Kroatien
 Brusnik (Insel), unbewohnte Vulkaninsel in der Adria, Kroatien

Brusník steht für:
 Brusník, Dorf in der Slowakei

Bruśnik steht für:
 Bruśnik, Dorf in Polen